Boalla peut désigner :
Boalla, la localité située dans le département de Boussouma (province du Sanmatenga) au Burkina Faso
Boalla, la localité située dans le département de Gayéri au Burkina Faso
Boalla, la localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso

Homonymie de localités